Грецька футбольна суперліга 2015—2016 — 80- ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Чемпіоном став Олімпіакос (43 титул).

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Панатінаїкос позбавлений 3 очок.
2. Клуб ПАОК позбавлений 3 очок.
3. Клуб АЕК позбавлений 3 очок.
4. Клуб Атромітос позбавлений 3 очок.
5. Клуб ПАС Яніна візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 замість клубу Паніоніос, який виключений з єврокубків через фінансові причини.

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 
Матчі пройшли 11-29 травня 2016 року.

 
 

Примітки: 
1. Клуб Паніоніос виключений з єврокубків через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway 

Греція
Греція
2015 у грецькому спорті
2016 у грецькому спорті